Frantz Pierre-Louis – ex cestista statunitense
 Kevin Pierre-Louis – giocatore di football americano statunitense
 Listner Pierre-Louis – calciatore haitiano
 Michèle Pierre-Louis – politica haitiana
 Ricardo Pierre-Louis – calciatore haitiano
 Wings Pierre-Louis – calciatore haitiano